Hamann steht für:
 niederdeutsch für Hofemann, Pächter eines Gehöfts bzw. dem Grundherrn zu Diensten verpflichteten Bauer, auch Höfling
 Hamann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hamann Motorsport, deutsches Tuningunternehmen

Siehe auch:
 Haman
 Hahmann
 Hammann
 Hamman
 Haarmann